Laura Joss est une animatrice de télévision française originaire de Besançon.

Biographie  
Étudiante en STAPS et cherchant à devenir mannequin, elle gagne le  le concours de "Miss W9".

Elle est par ailleurs aussi "Miss FHM" 
 
Laura Joss sera grâce à son titre de Miss présentatrice dans quelques émissions à venir sur la chaîne W9.

Elle présente @ vos Clips et Libre, Gay ou Casé ().

Voir aussi

Lien externe
 site de W9

Animatrice française de télévision
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)